Скотт Шеперд () — американский театральный и киноактёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Шпионский мост», «Побочный эффект» и «Джейсон Борн».

Карьера

Шеперд начал свою актерскую карьеру в театре. Он принимал участие в нескольких постановках нью-йоркской труппы , а также появился в качестве рассказчика в пьесе Gatz театра .

В 2014 году Шеперд сыграл роль Люка в комедийном фильме «А вот и она» режиссёра Роба Райнера, наряду с Майклом Дугласом, Дайан Китон и Стерлингом Джеринсом. Годом позже отметился участием в триллере «Шпионский мост» Стивена Спилберга, где сыграл роль второго плана — оперативника ЦРУ по имени Хоффман. Также в актёрский состав входили Том Хэнкс и Марк Райлэнс.

Помимо этого, Шеперд сыграл роль кардинала Дюсолье в сериале «Молодой Папа» с Джудом Лоу. Принял участие в ленте «Норман: Умеренный взлёт и трагическое падение нью-йоркского посредника», наряду с Ричардом Гиром. А также поработал вместе с Мэттом Деймоном в триллере «Джейсон Борн», где исполнил роль главного антагониста — директора Национальной разведки Эдвина Расселла.

Фильмография

Кинокартины

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США